Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2014-2015 - België
 Eerste klasse 2014-15 (basketbal België)
 Eerste klasse 2014-15 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse 2014-15 (voetbal België)
 Eerste klasse 2014-15 vrouwen (voetbal Frankrijk)